Улица Адмирала Исакова  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Адмирала Исакова — улица в рабочем посёлке Городище
 Улица Адмирала Исакова — проектируемая улица в Санкт-Петербурге.

Азербайджан 
 Улица Адмирала Исакова — улица в городе Степанакерт.